Lega peut désigner :

Toponymie 
 Lega, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie, en Pologne

Patronyme 
 Alessio Lega (1972 -), auteur-compositeur-interprète italien ; 
 David Lega (1973 -),  nageur et homme politique suédois ;
 Silvestro Lega (1826 – 1895),  peintre italien.

Autres 
un peuple d'Afrique centrale, les Lega
la LegA (Ligue italienne de basket-ball)
un parti politique suisse, la Ligue des Tessinois, Lega dei Ticinesi en italien
la Ligue du Nord (Lega en italien) depuis 2018.

Homonymie de patronyme